Ludwig von Uslar ist der Name folgender Personen:

* Ludwig von Uslar (Offizier) (Ludwig von Uslar-Gleichen; 1770–1814), deutscher Major 
 Ludwig von Uslar (Pharmazeut) (1828–1894), deutscher Pharmazeut